QMF steht für:

 Quadrature Mirror Filter, ein Filter in der digitalen Datenverarbeitung
 Quadrupole Mass Filter (Quadrupol-Massenspektrometer), ein Typ von Massenspektrometer
 Qualifizierungs-Gesellschaft für Mikroelektronik und Fahrzeugtechnik, siehe QMF-Skandal
 Qualitätsmanagement-Fachkraft
 Query Management Facility, eine Reporting-Tool zur Ausführung von SQL-Statements auf einer DB2-Datenbank

 
QMF